Дятел — рід птахів родини дятлових (Picidae) ряду дятлоподібні (Piciformes).
 Дятел Віра Григорівна  (нар. 3 березня 1984, Чернігів, СРСР) — українська футболістка і футзалістка, універсалка українського клубу «Будстар-НПУ» (Київ).
 Дятел Вуді, Вуді Вудпекер, або, в перекладі, Дятел Вуді (англ. Woody Woodpecker) — анімаційний персонаж, ексцентричний антропоморфний дятел, герой мультфільмів